Die Oberliga-Saison 1974/75 war die zweite Saison als 3. Spielklasse. Wie in der Vorsaison wurde die Oberliga in einer Gruppe Süd und Nord ausgespielt. Meister und damit Aufsteiger in die 2. Bundesliga wurde der TSV Straubing, der sich im Finale gegen den EV Regensburg durchsetzte.

Voraussetzungen

Teilnehmer 
Der VERC Lauterbach und der ERC Ludwigshafen hatten sich in die Regionalliga Nord zurückgezogen, der DEC Frillensee und der EC Holzkirchen in die Regionalliga Süd. Der EC Soest hatte den Spielbetrieb eingestellt. Dadurch verblieb der sportliche Absteiger Münchener EV in der Liga. Aufsteiger in die Oberliga war der Regionalligameister FASS Berlin. Der ERC Freiburg wurde von der Gruppe Nord nach Süd umgruppiert.

Modus 
Die Liga wurde in der Staffel Süd mit 12 Teilnehmern und in der Staffel Nord mit 9 Teilnehmern als Doppelrunde ausgespielt. Anschließend spielten die ersten vier beider Staffeln in zwei Gruppen die beiden Teilnehmer am Finale aus. Diese ermittelten den direkten Aufsteiger in die 2. Bundesliga in zwei Spielen.

Oberliga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Oberliga Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: , 

Die SG Moosburg verblieb in der Liga, da sich der EV Fürstenfeldbruck in die Ligen des Bayerischen Eissport-Verbandes zurückzog.

Aufstiegsrunden zur 2. Bundesliga

Gruppe 1 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Gruppe 2 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Finale

Weblinks 
 
 

1974
Eishockeysaison 1974/75